Halloran ist der Familienname folgender Personen:

 Belinda Halloran (* 1976), australische Duathletin und Triathletin
 Ben Halloran (* 1992), australischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Halloren
 O’Halloran